Matthew James Adams, detto Matt (1988) – giocatore di baseball statunitense
Matthew Adams (1995) – giocatore di football americano statunitense
Matthew Adams, nome all'anagrafe di Buddy Murphy (1988) – wrestler australiano